Alpes — cordilheira entre França, Itália, Suíça, Áustria, Alemanha e Eslovénia
 Alpes Dináricos —  cordilheira entre Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Albânia
 Alpes Escandinavos — cordilheira entre Suécia, Noruega e Finlândia
 Alpes japoneses — cadeia de montanhas do Japão
 Alpes australianos — as montanhas mais altas da Austrália continental
 Alpes do Sul — cordilheira na Nova Zelândia

 Alguns departamentos de França
Alpes da Alta Provença — na região administrativa Provença-Alpes-Costa Azul
Altos Alpes
Alpes Marítimos
Alpes Peninos
Alpes Cócios

 Províncias romanas
 Alpes Peninos (província romana)
 Alpes Cócios (província romana)
 Alpes Marítimos (província romana)

Ver também
 Alpi

Desambiguações de topônimos